Ехидо Хосе Марија Морелос има више значења:

 Ехидо Хосе Марија Морелос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Хосе Марија Морелос (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику